De wereldkampioenschappen schaatsen junioren 1995 werden op 24, 25 en 26 februari 1995 gereden op de ijsbaan Jääurheilukeskus te Seinäjoki (Finland).

De Amerikaanse Becky Sundstrom en de Nederlander Bob de Jong werden juniorenwereldkampioen.

Dag 1

500 meter jongens

500 meter meisjes

3000 meter jongens

Dag 2

1000 meter meisjes

1500 meter jongens

1500 meter meisjes

Dag 3

3000 meter meisjes

5000 meter jongens

Eindklassement

Meisjes

Jongens 

Langebaanschaatsen in 1995
Schaatsen in Finland
 1995
Sport in Seinäjoki
Schaatsen